Піп — священнослужитель у християнстві.
 ПІП — в медицині, тиск у легенях вище атмосферного.
 ПІБ (ПІП) — скорочене позначення типового поля у таблицях, Прізвище Ім'я По Батькові

Див. також 
 Піп Іван (Чорногора)
 Піп Іван (Мармарош)
 Піп Шоу (телесеріал)